Greatest Hits 87–97 е вторият сборен албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните

Greatest Hits 
 CD 1
 „I Should Be So Lucky“
 „The Loco-Motion“ (7" Mix)
 „Hand on Your Heart“
 „Got to Be Certain“
 „Better the Devil You Know“
 „Wouldn't Change a Thing“
 „Celebration“
 „Never Too Late“
 „What Do I Have to Do?“
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“
 „Where in the World?“
 „Step Back in Time“
 „Especially for You“ (с Jason Donovan)
 „Say the Word – I'll Be There“
 „Shocked“ (DNA Mix)
 „Word Is Out“
 „Made in Heaven“
 „What Kind of Fool (Heard All That Before)“
 „Give Me Just a Little More Time“
 „Finer Feelings“
 „If You Were with Me Now“ (с Keith Washington)
 „Tears on My Pillow“

 CD 2
 „Hand on Your Heart“ (W.I.P. 2002 Mix)
 „I Should Be So Lucky“ (Extended Mix)
 „The Loco-Motion“ (OZ Tour Mix)
 „Made In Heaven“ (Heaven Scent Mix)
 „Wouldn't Change A Thing“ (The Espagna Mix)
 „Step Back In Time“ (Harding/Curnow Remix)
 „Shocked“ (Harding/Curnow Mix)
 „Word Is Out“ (Summer Breeze Mix)
 „Celebration“ (Techno Rave Remix)
 „Better The Devil You Know“ (Movers & Shakers алтернативен 12" Mix)
 „What Do I Have to Do?“ (Movers & Shakers 12" Mix)

Greatest Hits 87–97 
 CD 1
 „I Should Be So Lucky“
 „The Loco-Motion“ (7" Mix)
 „Hand on Your Heart“
 „Got to Be Certain“
 „Better the Devil You Know“
 „Wouldn't Change a Thing“
 „Celebration“
 „Never Too Late“
 „What Do I Have to Do?“
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“
 „Where in the World?“
 „Step Back in Time“
 „Especially for You“ (with Jason Donovan)
 „Say the Word – I'll Be There“
 „Shocked“ (DNA Mix)
 „Word Is Out“
 „Made in Heaven“
 „What Kind of Fool (Heard All That Before)“
 „Give Me Just a Little More Time“
 „Finer Feelings“
 „If You Were with Me Now“ (с Keith Washington)
 „Tears on My Pillow“

 CD 2
 „Confide in Me“
 „Put Yourself In My Place“
 „Did It Again“
 „Breathe“
 „Hand on Your Heart“ (W.I.P. 2002 Mix)
 „I Should Be So Lucky“ (Extended Mix)
 „The Loco-Motion“ (OZ Tour Mix)
 „Wouldn't Change a Thing“ (The Espagna Mix)
 „Step Back in Time“ (Harding/Curnow Remix)
 „Shocked“ (Harding/Curnow Mix)
 „Better the Devil You Know“ (Movers & Shakers Alternative 12" Mix)
 „What Do I Have to Do?“ (Movers & Shakers 12" Mix)

Външни препратки 
 Официален сайт на Кайли Миноуг 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2003 година